Carter Trevisani (né le  à Carlisle en Ontario) est un joueur de hockey sur glace professionnel italien.

Carrière de joueur
Repêché par les Hurricanes de la Caroline des 67 d'Ottawa  au total lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2001, Trevisani ne parvint jamais à chausser les patins dans la Ligue nationale de hockey. Il opta alors pour aller jouer en Europe, se joignant en 2003 à l'A.S. Mastini Varese Hockey puis, en 2005, au A.S. Asiago Hockey, tous deux du Championnat d'Italie de hockey sur glace. En 2006, il porte les couleurs de Södertälje SK en Allsvenskan. La saison suivante, il signe aux Milano Vipers.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2000-2001||Buckeyes d'Ohio State|| NCAA|| 10|| 0|| 1|| 1|| 2|| || || || || 
|-
| 2000-2001 || 67 d'Ottawa|| LHO|| 35|| 9|| 10|| 19|| 22|| 20|| 1|| 4|| 5|| 26
|-
| 2001-2002|| 67 d'Ottawa|| LHO|| 67|| 4|| 24|| 28|| 96|| 13|| 0|| 7|| 7|| 8
|-
| 2002-2003|| 67 d'Ottawa|| LHO|| 67|| 8|| 28|| 36|| 93|| 20|| 0|| 3|| 3|| 26
|-
| 2003-2004|| HC Varèse || Serie A|| 40|| 14|| 10|| 24|| 34|| 5|| 1|| 1|| 2|| 35
|-
| 2004-2005|| HC Varèse|| Serie A|| 35|| 4|| 11|| 15|| 30|| || || || || 
|-
| 2005-2006|| Asiago|| Serie A|| 42|| 5|| 27|| 32|| 50|| 6|| 1|| 3|| 4|| 2
|-
| 2006-2007|| Södertälje SK|| Allsvenskan|| 44|| 9|| 7|| 16|| 76||10 ||1 ||1 ||2 ||10 
|-
| 2007-2008|| Milan|| Serie A|| 30|| 6|| 7|| 13|| 71|| 7||0 ||1 ||1 ||6 
|-
| 2008-2009|| Pusteria|| Serie A|| 41|| 3|| 14|| 17|| 58|| 5||0 ||1 ||1 ||12 
|-
| 2009-2010|| Asiago|| Serie A|| 39|| 5|| 8|| 13|| 48||11 ||1 ||1 ||2 ||12 
|-
| 2010-2011|| Warriors d'Akwesasne ||  || 36|| 13|| 41|| 54|| 61|| 4|| 1|| 2|| 3||2 
|-
| 2010-2011|| HC Valpellice || Serie A|| 2|| 1|| 1|| 2|| 2|| 9||1 ||4 ||5 ||10 
|-
| 2011-2012|| Warriors d'Akwesasne || FHL|| 36||7 ||38 ||45 ||40 ||2 || 0|| 1|| 1||17 
|-
| 2012-2013|| Privateers de 1000 Islands || FHL|| 8||4 ||7 ||11 ||4 || || || || ||

Carrière internationale
Trevisani défendit les couleurs de l'Équipe d'Italie de hockey sur glace lors des Jeux olympiques d'hiver 2006 à Turin et du Championnat du monde de hockey sur glace 2006 à Riga.

Références

Voir aussi

Naissance en juin 1982
Naissance en Ontario
Joueur international italien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Hurricanes de la Caroline
Joueur des 67 d'Ottawa
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Joueur de l'AS Asiago
Joueur du Södertälje SK
Joueur du HC Valpellice
Joueur du HC Varèse
Joueur du HC Val Pusteria
Défenseur de hockey sur glace